Normanton ist der Name mehrerer Orte:

In England:
 Normanton (Derby City)
 Normanton (Leicestershire)
 Normanton (Lincolnshire)
 Normanton (Nottinghamshire)
 Normanton (Rutland)
 Normanton (West Yorkshire)
 Normanton (Wiltshire)
 Normanton le Heath, Leicestershire
 Normanton on Soar, Nottinghamshire
 Normanton-on-the-Wolds, Nottinghamshire
 Normanton on Trent, Nottinghamshire

In Australien:
 Normanton (Queensland)

Normanton ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Normanton (1882–1957), britische Anwältin

Sonstiges:
 Normanton (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 Earl of Normanton, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Ireland
 Normantown